Autle kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Autle (ö i Marshallöarna), Arnoatollen, 
 Audorii, ö, Mili, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar